Покровский сельский округ

Российская Федерация

Белгородская область 

 Покровский сельский округ Волоконовского района (до 2008 года)
 Покровский сельский округ Ивнянского района (до 2008 года)

Калининградская область 

 Покровский сельский округ Гусевского района (до 2008 года)

Кировская область 

 Покровский сельский округ Котельничского района

Краснодарский край 

 Покровский сельский округ Новопокровского района

Московская область 

 Покровский сельский округ Дмитровского района (1994—2006)
 Покровский сельский округ Рузского района (1994—2006)

Омская область 

 Покровский сельский округ Называевского района
 Покровский сельский округ Омского района

Рязанская область 

 Покровский сельский округ Ухоловского района
 Покровский сельский округ Шацкого района (до 2017 года)

Сахалинская область 

 Покровский сельский округ Долинского района (упразднён)

Смоленская область 

 Покровский сельский округ Гагаринского района (упразднён)

Тверская область 

 Покровский сельский округ Молоковского района (до 2005 года)
 Покровский сельский округ Старицкого района (до 2005 года)
 Покровский сельский округ Фировского района (до 2005 года)

Тульская область 

 Покровский сельский округ Кимовского района
 Покровский сельский округ Тёпло-Огарёвского района

Тюменская область 

 Покровский сельский округ Сорокинского района
 Покровский сельский округ Ярковского района

Ярославская область 

 Покровский сельский округ Борисоглебского района
 Покровский сельский округ Даниловского района
 Покровский сельский округ Любимского района
 Покровский сельский округ Рыбинского района
 Покровский сельский округ Уличского района

Казахстан

Акмолинская область 

 Покровский сельский округ Атбасарского района

Костанайская область 

 Покровский сельский округ Денисовского района

Северо-Казахстанская область 

 Покровский сельский округ Есильского района